Per Manzoli si può intendere:
 Benedetto Manzoli (Modena, 1530 – Tivoli, 1585) – umanista e filosofo italiano.
 Francesco Antonio Manzoli (Pescara, 1938 – Bologna, 2015) – medico e scienziato italiano, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità.
 Franco Manzoli (Milano, 1956) – velista italiano.
 Pietro Angelo Manzoli – secondo alcuni, il vero nome del poeta in lingua latina del XVI secolo Marcello Palingenio Stellato